OL sau ol poate fi:

 Olomouc, regiune în Cehia, codul ISO 3166-2:CZ
 Oulu, provincie în Finlanda, codul ISO 3166-2:FI
 <ol>, element HTML și XHTML folosit pentru crearea de liste ordonate

Legături externe 
  „OL” la acronymfinder.com